Sasbach è il nome di alcune località della Germania:
 Sasbach am Kaiserstuhl – un comune del Baden-Württemberg nel circondario di Emmendingen
 Sasbach – un comune del Baden-Württemberg nel circondario Ortenaukreis